Osoby o tym nazwisku:
 Jan Piechociński – polski aktor teatralny i filmowy
 Janusz Piechociński – polski polityk